Euchenor () ist der Name mehrerer Männergestalten der griechischen Mythologie:

Euchenor (Troja), Sohn des Polyidos oder Koiranos, fiel vor Troja
Euchenor (Vater des Echetos)
Euchenor (Sohn des Aigyptos), Gemahl der Danaide Iphimedusa